Il singolare del Trofeo Manta Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Horacio Zeballos era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato agli Internazionali BNL d'Italia 2010.

Gō Soeda ha battuto in finale 7–6(5), 6–2 Ryler DeHeart.

Teste di serie

  Rajeev Ram (primo turno)
  Kevin Kim (secondo turno)
  Brian Dabul (primo turno)
  Greg Jones (secondo turno)

 Gō Soeda (campione)
 Ricardo Hocevar (semifinali)
 Ryler DeHeart (finali)
 Sebastián Decoud (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Trofeo Manta Open 2010